Namibia er inddelt i 13 regioner og i 102 distrikter.

Namibias geografi
Regioner